Артур Сергеевич Сасик (; род. 1982) — украинский спортсмен и тренер по гиревому спорту; Мастер спорта Украины, Заслуженный тренер Украины, судья международной категории; майор полиции.

Биография 
Родился 30 июня 1982 года.

Работает старшим преподавателем в . Председатель Донецкого областного отделения ВГО «Союз гиревого спорта Украины».

Действующий спортсмен, совмещает спортивную деятельность с тренерской. Подготовил  спорта,  спорта международного класса и  мастера спорта, среди которых 3 чемпиона мира среди взрослых и 4 чемпиона мира среди юниоров. В числе его воспитанников — чемпионы и призеры всеукраинских и международных соревнований разного уровня — Станислав Клименко, Леонид Гаража, , Иван Дёмин и другие.

Артур Сасик женат, воспитывает дочь. Награждён почётным знаком «Союза гиревого спорта Украины» за весомый вклад в развитие этого вида спорта на Украине.

Спортивные достижения 
С гирями весом 32 кг: 
 толчок двух гирь — 112 раз,
 рывок одной гири — 125 раз,
 толчок длинным циклом — 63 раза за десять минут.

Является многократным серебряным призером Кубка Украины, серебряным призером чемпионата Украины, призером чемпионата Европы и мира, а также Кубка мира.

Примечания

Ссылки 
 Донецький юридичний інститут МВС України: два роки вимушеного переселення... 

Гиревики Украины
Тренеры Украины